Шлат:

 Шлат (Верхняя Австрия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Шлат (Германия) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Шлат (Тургау) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.
 Шлат (Цюрих) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.